Loreto - település Argentínában, Corrientes tartományban, San Miguel megyében
 Loreto - település Argentínában, Misiones tartományban, Candelaria megyében
 Loreto - település Argentínában, Santiago del Estero tartományban, Loreto megye székhelye
 Loreto - település Bolíviában, Beni megyében, Marbán tartományban
 Loreto - település Ecuadorban, Orellana tartományban
 Loreto - település Mexikó Chihuahua államában, Batopilas községben
 Loreto - település Mexikó Chihuahua államában, Meoqui községben
 Loreto - község Mexikó Déli-Alsó-Kalifornia államában
 Loreto - település Mexikó Déli-Alsó-Kalifornia államában, az azonos nevű község központja
 Loreto - község Mexikó Zacatecas államában
 Loreto - település Mexikó Zacatecas államában, az azonos nevű község központja
 Loreto - település Olaszországban, Marche régióban, Ancona megyében
 Loreto - település Paraguayban, Concepción megyében
 Loreto - település Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Granada tartományban
 Loreto - település Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, A Coruña tartományban